Шумов — російське прізвище. 

Відомі носії:

 Шумов Анатолій Петрович (1924–1941) — неповнолітній партизан радянсько-німецької війни, піонер-герой.
 Шумов Василь Герардович (нар. 1960) — російсько-американський музикант, поет.
 Шумов Василь Григорович (1885–1959) — учасник повстань арсенальців у 1917–1918 роках за Радянську владу.
 Шумов Володимир Георгійович (нар. 1941) — міністр внутрішніх справ Республіки Казахстан (1992–1994).
 Шумов Дмитро Петрович (1861–1906) — капітан 2-го рангу, учасник російсько-турецької війни.
 Шумов Ілля Степанович (1819–1881) — російський шаховий майстер і шаховий композитор.
 Шумов Микола Васильович (1823–1905) — російський художник.
 Шумов Олександр Віталійович (нар. 1991) — російський футболіст, гравець новосибірського клубу «Сибір».

Російські прізвища